est une expression anglaise signifiant « personne n'est parfait ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de Cher Inspecteur, série télévisée comique américaine en 8 épisodes avec Ron Moody et Cassy Yates diffusée du  au  sur  et en 1984 sur TF1.

Cinéma 
 « Well... nobody's perfect! » (Eh bien... personne n'est parfait !), célèbre réplique finale, dite par Joe E. Brown, dans le film Certains l'aiment chaud de Billy Wilder sorti en 1959 ;
 , film américain d'Alan Rafkin sorti en 1968 ;
 , titre original de Personne n'est parfaite, film américain de Robert Kaylor sorti en 1990 ;
 Nobody's Perfect, film américain de Hank Azaria sorti en 2004.
 Nobody's Perfect, film documentaire allemand réalisé par Niko von Glasow et sorti en 2008.

Musique

Album 

 , album de Deep Purple sorti en  ;
 , album des  sorti en .

Chanson 

 , chanson de Hannah Montana présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de J. Cole présente sur l'album  sorti le  ;
 Nobody's Perfect, chanson de Jessie J présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi